A magasugrás az atlétika egyik ága.

A rekorderek

Források
 A világrekord fejlődése

Jegyzetek
 Sporting Heroes
 12th IAAF World Championships In Athletics: IAAF Statistics Handbook. Berlin 2009.

Az atlétikai világrekordok fejlődése